El término Quinta dimensión puede hacer referencia a:

 Quinta dimensión, término físico y matemático;
 Quinta dimensión (programa de radio), programa de Radio Nacional de España sobre temas paranormales y misteriosos;